In Italia esistono diversi teatri intitolati alla Vittoria:

Teatro comunale Vittoria – Ortona
Teatro La Vittoria – Ostra 
Teatro Vittoria – Pennabilli 
Teatro Vittoria – Roma
Teatro della Vittoria – Sarnano